Yatesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Yatesville (Georgia)
 Yatesville (Illinois)
 Yatesville (Kentucky)
 Yatesville (New York)
 Yatesville (Ohio)
 Yatesville (Pennsylvania)